Juan Benavides ist der Name folgender Personen:

* Juan Benavides Janjaque (* 1942), kubanischer Gewichtheber
 Juan Benavides Hermosilla (* 1975), spanischer Schwimmer